

Musique
  est un boys band américain formé en 1998.

Toponymes

Youngstown est une ville canadienne de la province d'Alberta.

est une ville américaine de l'État de Floride.
 Youngstown est une ville américaine de l'État de New York.
 Youngstown est une ville américaine de l'État de l'Ohio.
 Youngstown est une ville américaine de l'État de Pennsylvanie.

Homonymie de toponyme